L'expression Oscars du cinéma 1976 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1976 et honorait des films sortis en 1975.

Pour les films sortis en 1976 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1977.